Оле́г Анато́льевич Ни́лов (род. 8 мая 1962 года, Калининградская область, РСФСР, СССР) —депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созывов, первый заместитель руководителя фракции Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Государственной Думе VI, VII и VIII созывов, член Бюро Президиума Центрального совета Политической партии Справедливая Россия - За Правду, председатель регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (2007—2011 годы). Первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Основатель и Председатель оргкомитета Международного фестиваля народной песни «Добровидение».

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
В 1985 году, окончив Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне — ГУАП), начал работать на Ленинградском Северном заводе, где прошел путь от мастера до начальника цеха.

В 1989—1991 годах — первый секретарь комитета комсомола Приморского района Ленинграда. В 1990 году выступил одним из организаторов Союза ветеранов войны в Афганистане «Афганвет».

В 1997 году избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга первого созыва.

В 1998 году избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго созыва. Являлся координатором блока «Петербургские районы», фракции «Трехсотлетие города». По опросам исследовательской компании «Гэллап Санкт-Петербург», в период работы во втором созыве Законодательного собрания постоянно входил в первую сотню самых влиятельных петербуржцев.

В 1999 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2001 году избран президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, в 2002 году — вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Тогда же инициировал создание первой в мире Академии фигурного катания на коньках, построенной в Приморском районе.

С 2002 года — доцент кафедры экономики и менеджмента в туризме и гостиничном хозяйстве Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Действительный член Национальной академии туризма.

В декабре 2002 года избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга третьего созыва от Российской партии жизни. Возглавлял Комиссию по вопросам молодежи, спорта и туризма, был членом постоянной Комиссии по социальным вопросам. Являлся координатором фракции «Партия Жизни».

В июне 2005 года избран председателем Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Российской партии жизни.

В 2005 году окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.

В декабре 2006 года стал председателем Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь». Член Президиума Центрального совета партии.

В марте 2007 года избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Член постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности. Руководитель фракции «Справедливая Россия».

В 2011 году избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва и депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва. От мандата депутата Законодательного Собрания отказался.

В 2013 году избран Заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва.

На парламентских выборах 2016 года возглавил список партии «Справедливая Россия» по Санкт-Петербургу

В 2016 году избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва. Является заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе и первым заместителем председателя комитета по контролю и регламенту.

В апреле 2019 года с целью защиты окружающей среды, внес законопроект в Государственную Думу обязывающий торговые сети и магазины принимать стеклянные и пластиковые бутылки.

Выступает за введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 2021 годы был избран от регионального отделения партии «Справедливая Россия - За Правду», однако отказался от должности депутата ЗАКСа, так как прошел на выборах в Государственную Думу VIII созыва.

Инциденты 
В феврале 2022 года предложил привлечь главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова к ответственности за твит о строгом преподавательском подходе тренера российских фигуристов Этери Тутберидзе и ретвит тега #позорТутберидзе, который стал популярным на фоне допинг-скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Журналист посчитал нужным оказать медикаментозную помощь депутату.

В декабре 2022 года в ходе благотворительной акции «Ёлка желаний» в Госдуме, чьи участники должны сорвать с ёлки открытку с пожеланием ребёнка к Новому году и постараться его исполнить, «пошутил» на тему российского вторжения на Украину. На видео, которые публикуют СМИ, Нилов говорит: «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно, такая». После его слов председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев закрыл лицо рукой.

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки США, Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Семья 
Женат, есть сын. Младшая дочь Яна в возрасте 17 лет погибла в 2011 году, покончив с собой.

Награды 
 Орден Дружбы (Россия) (20 февраля 2020 года)
Почётная грамота Президента Российской Федерации (11 апреля 2014 года) — за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности и правопорядка, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
Официальный сайт фестиваля "Добровидение" 
 Биография на сайте Государственной Думы 
 
 Биография на Информационном портале политической партии Справедливая Россия 
 

Члены «Справедливой России»
Члены Российской партии жизни
Члены ЛДПР
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Преподаватели ИНЖЭКОНа
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения
Выпускники Российской академии государственной службы
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине